Trip steht für:
 Drogenrausch
 Trip (ETCS), eine Betriebsart im europäischen Zugbeeinflussungssystem ETCS
 Trip (Familie), ein niederländisches Kaufmannsgeschlecht, das dem Patriziat und Adel zugehörig ist
 Trip (Hans-Georg Noack), einen Jugendroman

Trip ist der Familienname von:
 Boy Trip (1921–1990), niederländischer Wirtschaftsmanager und Politiker (KVP, PPR)
 Dirck Trip (1691–1748), Heer von Groet und Regent von Amsterdam
 Heinrich Trip (1853–1933), preußischer Generalleutnant
 Josef Lambert Trip (1819–1878), Bürgermeister von Solingen und Reichstagsabgeordneter
 Jan Trip van Berckenrode (1664–1732), Amsterdamer Regent
 Julius Trip (1857–1907), deutscher Gartenarchitekt

Trip ist der Name folgender Orte:
 Trip (Satu Mare), Dorf in Rumänien

TRIP steht als Abkürzung für:
 TRIP Linhas Aéreas, ehemalige Fluggesellschaft, Brasilien
 TRIP-Stähle, eine Gruppe von hochfesten Stahllegierungen
 TripAdvisor, als NASDAQ-Abkürzung

Siehe auch:
 Tripp
 Tripe
 Trips

TRIP